Смета́нное я́блоко, или анно́на колю́чая () — дерево с широкими зелёными листьями, вид рода  семейства , ближайший родственник черимойи (Annona cherimola). Одно из ценнейших тропических плодовых деревьев.

Название на других языках: ; ;  (название «гравиола» в качестве русского названия плодов этого растения часто используется торговыми организациями).

Ботаническое описание 

Дерево «сметанного яблока» достигает в высоту 7,5—9 м.

Молодые побеги опушены.

Листья ароматные, гладкие, блестящие, тёмно-зелёные сверху и светло-зелёные снизу.

Цветки одиночные с короткими цветоножками, растут на стволе и на ветвях, имеют коническую форму и состоят из трёх внутренних и трёх внешних лепестков.

Плод — сочная многолистовка, пахнет скипидаром. Плоды сметанного яблока — самые крупные из всех анноновых, вес может достигать от 4,5 до 7 килограммов, а размер — от 10 до 35 см в длину и 15 см в ширину. Кожица у недозрелого плода тёмно-зелёная, по мере созревания она становится желтоватой, покрытой толстыми колючками. Мякоть кремово-белая, плотная, по виду напоминающая вату. «Тает во рту, как желе, и имеет кислый вкус лимонада, слегка отдавая вместе с тем земляникой» Мякоть содержит семена чёрного цвета, которые ядовиты.

Распространение и среда обитания 
Сметанное яблоко встречается как в диком виде, так и в культуре на Бермудских и Багамских островах, а также по всему Карибскому бассейну и от Южной Мексики до Перу и Аргентины на высоте до 1150 м над уровнем моря. Оно выращивается также в Индии, Шри-Ланке, Южном Китае, Австралии, Юго-Восточной Азии и на тихоокеанских островах.

Использование 
Мякоть плодов сметанного яблока съедобна в свежем виде и может быть использована для десертов с добавлением сахара и небольшого количества молока или сливок. Экстракт сметанного яблока широко используется для ароматизации чая. В тропических странах широко распространено изготовление из него освежающих напитков путём выжимания его мякоти и смешивания с молоком и сахаром. Иногда сок сметанного яблока сбраживается, и получается слабоалкогольный напиток, напоминающий сидр. Он иногда подкрашивается в розовый или зелёный цвет. Из него путём добавления бренди и пряностей делают коктейли. Мякоть сметанного яблока используется для изготовления мороженого, шербетов, сиропов, тортов, желе и варенья.

Масло семян — средство для уничтожения вшей на голове. Сок зрелых плодов обладает мочегонными свойствами и используется при заболеваниях почек. Измельчённые незрелые плоды употребляются при дизентерии. Измельчённые листья используются в качестве припарки при кожных заболеваниях. Настой размолотых семян — довольно сильное рвотное средство.

В некоторых публикациях, посвящённых альтернативной медицине, утверждалось, что сметанное яблоко является сильнейшим противораковым средством. Медицинские исследования не зафиксировали противоракового действия. Более того, оказалось, что большая доза экстракта оказывает неблагоприятное воздействие на нервные клетки и вызывает симптомы, напоминающие болезнь Паркинсона. В 2010 году , основываясь на результатах исследований, заявило: «…нельзя подтвердить, что наблюдаемые случаи синдрома Паркинсона […] являются связанными с потреблением Annona muricata», подчеркнув необходимость дополнительных исследований по вопросу о возможном риске для здоровья.

Примечания

Ссылки 
 
 Fruits of Warm Climates
 Сметанное яблоко на сайте USDA NRCS

Лекарственные растения
Анноновые
Фрукты
Флора Центральной Америки
Флора Южной Америки
Плодовые деревья